Holetschek ist der Name folgender Personen:

 Johann Holetschek (1846–1923), österreichischer Astronom
 Klaus Holetschek (* 1964), deutscher Jurist und Politiker (CSU) 
 Olaf Holetschek (* 1968), deutscher Fußballspieler und -trainer

Holetschek bezeichnet außerdem:

 Holetschek (Mondkrater) ein Krater auf dem Erdmond

Siehe auch:
  Holecek